Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll 1992 (grupp 4) spelades mellan den 12 september 1990 och 13 november 1991.

Förlopp
Färöarna spelade sina hemmamatcher på Landskrona IP i Landskrona, Sverige, och inledde med att oväntat besegra Österrike. Matchen var Färöarnas första kvalmatch någonsin. Orsaken till att Färöarna spelade sina hemmamatcher i Sverige var att det saknades godkända gräsplaner på Färöarna.
Gruppen vanns av Jugoslavien, men den 30 maj ersattes deras plats av Danmark sedan inbördeskrig utbrutit i Jugoslavien.

Tabell

Matcher

Källor
Officiell hemsida
Referenser

4
Sportevenemang i Landskrona
Fotboll i Sverige 1990
Sportevenemang i Belfast
1990 i Storbritannien
Internationella sportevenemang i Köpenhamn
Internationella sportevenemang i Belgrad
Sportevenemang i Wien
1990 i Österrike
1990 i Jugoslavien
1991 i Jugoslavien
1991 i Österrike
1991 i Storbritannien
1991 i Danmark
1990 i Danmark
Internationella fotbollstävlingar i Österrike
Internationella fotbollstävlingar i Nordirland
Internationella fotbollstävlingar på Färöarna
Internationella fotbollstävlingar i Danmark
Internationella fotbollstävlingar i Sverige
Internationella fotbollstävlingar i Jugoslavien
Sport och politik
Fotboll i Sverige 1991
Salzburg
Sport i Odense
Köpenhamn under 1900-talet
Wien under 1900-talet
Belgrad under 1900-talet